Иган (, также Игэн, Иген) — англо-ирландская фамилия.

 Иган, Грег (род. 1961) — австралийский писатель-фантаст.
 Иган, Дженнифер (род. 1962) — американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии.
 Иган, Джонни (1939—2022) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Иген, Джек (1878 — после 1911; настоящее имя Фрэнк Джозеф Фойд) — американский боксёр.
 Иган, Деннис (1926—2012) — британский спортсмен (хоккей на траве).
 Иган, Кеннет (род. 1961) — ирландский боксёр.
 Иган, Киан (род. 1980) — ирландский певец, участник группы «Westlife».
 Игэн, Кристофер (род. 1984) — австралийский актёр.
 Иган, Мелисса Клэр (род. 1981) — американская актриса.
 Иган, Пирс (1772—1849) — английский писатель.
 Иган, Ричард (1921—1987) — американский актёр.
 Иган, Уильям Аллен (1914—1984) — американский политик-демократ, губернатор штата Аляска (1959—1966, 1970—1974).
 Игэн, Уолтер (1881—1971) — американский гольфист.
 Игэн, Чендлер (1884—1936) — американский гольфист.
 Иган, Шон (род. 1982) — американский программист.
 Иган, Эдди (1897—1967) — американский спортсмен, единственный в истории чемпион и зимних, и летних Олимпийских игр в разных видах спорта.
 Иган, Эдуард Майкл (1932—2015) — американский кардинал.

Топонимы 
  — невключённая территория в Теннесси, США.
 Иган (город, Миннесота)

См. также 
 ИГАН (ИГ РАН) — Аббревиатура от Институт географии РАН / АН СССР.